Brodźce – podrodzina ptaków z rodziny bekasowatych

2 miejscowości w Polsce:
 Brodźce – osada w woj. zachodniopomorskim, pow. choszczeńskim, gminie Drawno
 Brodźce – osada w woj. zachodniopomorskim, pow. szczecineckim, gminie Szczecinek